Tivoli se poate referi la:

Geografie

Orașe
 Tivoli, un oraș și comună din Lazio, Italia
 Tivoli, New York, un sat din Dutchess County, New York State, USA
 Tivoli, Texas, un oraș mic din SUA
 Tivoli, Grenada, un oraș din nord-estul Grenadei
 Tivoli, Belarus, un sat de lângă Minsk, în Belarus
 Tivoli, Cork, o suburbie a orașului Cork, din Irlanda
 Tivoli, Queensland, o suburbie a orașului Ipswich, din Queensland, Australia

Cartiere
 Tivoli, un cartier din Innsbruck, Austria
 Tivoli, o zonă rezidențială din Cheltenham, Anglia
 Tivoli Garden, Hong Kong
 Tivoli Gardens, Kingston, o comunitate din West Kingston, Jamaica
 Tivoli Terrace, o zonă din Tramore Co.Waterford, Irlanda

Parcuri, teatre și arene

 Jardin de Tivoli, Paris, un parc deschis între 1766 și 1842
 Parcul Tivoli, un parc de distracții din Copenhaga, numit după parcul parizian
 Tivoli Japan, o versiune japoneză a parcului, în Kurashiki, Okayama
 Tivoli Friheden, un parc de distracții din Aarhus, Danemarca
 Tivoli, Ljubljana, un parc din Slovenia
 Hala Tivoli, o arenă sportivă din Ljubljana, Slovenija
 Tivoli World, un parc de distracții din Costa del Sol, Spania
 Stadionul Tivoli (dezambiguizare) – câteva stadioane denumite "Tivoli"
 New Tivoli, un stadion actual din Aachen
 Old Tivoli, un fost stadion din Aachen,
 Tivoli-Neu, stadion din Innsbruck
 Tivoli (Innsbruck), Innsbruck
 Tivoli Club
 Circuitul Tivoli, Australia
 Tivoli, Utrecht, Olanda
 Teatrul Tivoli (dezambiguizare) – câteva teatre
 Teatrul Tivoli, Aberdeen, Scoția
 Teatrul Tivoli (Wimborne Minster), Dorset, UK
 Teatrul Tivoli, Saskatoon, Canada, mai târziu renovat în Odeon Events Centre
 Teatrul Tivoli (Washington, D.C.), SUA
 Teatrul Tivoli (Chicago), SUA
 Teatrul Tivoli (Spencer, Indiana), SUA
 Teatrul Tivoli (Downers Grove, Illinois), SUA
 Teatrul Tivoli (St. Louis), University City, Missouri
 Teatrul Tivoli (Chattanooga, Tennessee), operat de primăria orașului Chattanooga
 New Tivoli Theatre, Sydney, Australia (demolat în 1969)
 O tribună de pe stadionul Millmoor din Rotherham, Anglia

Altele
 Insula Tivoli de pe lacul Ozette din Olympic National Park, Washington State, SUA
 Râul Tivoli, un râu din Bryan County, Georgia, SUA
 Cimitirul Tivoli, din Blue Earth County, Minnesota, SUA
 Balta Tivoli, Ljubljana, Slovenia

Altele
Tivoli Audio, un producător de echipament audio
 Tivoli Brewing Company, o berărie din Denver
 Tivoli Building (Cheyenne, Wyoming)
Tivoli Gardens F.C., un club de fotbal jamaican, din Tivoli Gardens, Kingston
Tivoli Software, o diviziune a IBM
IBM Tivoli Framework
 Sonate di Scarlatti "Tivoli", un balet de Peter Martins